Oh Sang-Eun (* 13. April 1977 in Daegu) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler und -trainer. Er nahm von 1995 bis 2012 an 14 Weltmeisterschaften und  vier Olympischen Spielen teil.

In der Saison 1997/98 schloss er sich dem Bundesligaverein TTF Bad Honnef an. Später spielte er für den polnischen Verein Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Von Juli 2005 bis April 2008 befand er sich in der ITTF-Weltrangliste ununterbrochen in den Top Ten.

Im Dezember 2016 beendete Oh Sang-eun wegen Schulterproblemen seine Karriere als Leistungssportler. 2021 verpflichtete ihn Südkorea als Nationaltrainer.

Titel und Erfolge im Überblick 
 Dritter der Einzel-Weltmeisterschaft 2005
 Sieger U.S. Open 2005
 Sieger Chile Open 2005
 Sieger Korea Open 2005
 Sieger Spanish Open 2011
 Zweiter Japan Open 2012
 Sechsmal südkoreanischer Meister im Einzel

Privat 
Oh Sang-Eun ist verheiratet mit Lee Jin Gyeong, die früher selbst als Profi Tischtennis spielte. Mit ihr hat er einen Sohn, welcher die südkoreanische Schülermeisterschaft gewann.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 22. Juni 2014)
  (abgerufen am 22. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
Tischtennisspieler (TTF Bad Honnef)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1977
Mann
Tischtennistrainer
Asienmeister (Tischtennis)